Aerostar steht für:

Fahrzeuge: 
 Aerostar, Fahrzeugmodell des Herstellers Chevrolet, siehe Chevrolet Fleetmaster
 Ford Aerostar, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford

Luftfahrt:
 Aerostar S.A., rumänischer Flugzeughersteller
 Aerostar Airlines, ukrainische Flugzeuggesellschaft
 Piper PA-60 Aerostar, Flugzeugmodell des Herstellers Piper, siehe Piper PA-60